Niedernhof bezeichnet

 Niedernhof, eine Unternehmervilla in Herdecke

 Niedernhof (Auerbach in der Oberpfalz), Ortsteil der Stadt Auerbach in der Oberpfalz, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Niedernhof (Obernzell), Ortsteil des Marktes Obernzell, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch:
 Niederhof
 Niedernhofen